

Famiglie 
 Palombi – famiglia aristocratica marchigiana

Persone 
 Claudia Palombi – calciatrice italiana
 Gaetano Palombi – abate e poeta italiano 
 Luciana Palombi – cantante lirica e attrice italiana
 Luciana Pieri Palombi – attrice italiana 
 Salvatore Palombi – attore italiano
 Simone Palombi – calciatore italiano